Nissbacka kan avse:
 Nissbacka, Vanda stad – en stadsdel i Vanda stad i Södra Finlands län
 Nissbacka, Karis stad – en by i Karis stad, Finland